Yoshimi Inoue (井上慶身), (Tottori, Japão, 27 de novembro de 1946 - 1º de maio de 2015) foi um mestre e discípulo de Teruo Hayashi, onde aprendeu o estilo Hayashi-Ha Shito Ryu, depois da morte de Teruo Hayashi começou a ensinar com método particular, criando sua própria linhagem chamada de Inoue Ha Shito Ryu. No Brasil, temos o Sensei Ricardo Cruz (campeão Brasileiro de Kata CBK e Bronze Panamericano 1992 ), e Shihan Paulo Roberto Dutra que hoje ensinam o estilo de Yoshimi Inoue.

Mestres do caratê
Caratecas do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei